Флаг муниципального образования Старолеушковское сельское поселение Павловского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 июня 2012 года решением Совета Старолеушковского сельского поселения № 59/198 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7659.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Старолеушковского сельского поселения Павловского района в малиновом, синем, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В пурпурном поле с лазоревой оконечностью серебряный с распростёртыми крыльями голубь, держащий в лапах свёрнутый свиток того же металла, скреплённый золотой печатью, сопровождаемый внизу, поверх деления поля и оконечности — двумя золотыми противобращёнными, соединёнными стеблями и вписанными по краям головками пшеничных колосьев».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

В 1794 году куреню Леушковскому, одному из 38 Запорожских куреней переселённых на Кубань в составе Черноморского казачьего войска, согласно жребию выпало селиться на реке Челбас. Леушковский курень оказался на пути между Екатеринодаром, Новочеркасском и Ставрополем и на казаков Леушковского куреня кроме основной задачи — защиты российских рубежей от набегов воинствующих горцев, пришлось выполнять функции почтовой станции.

Малиновый цвет является определяющим цветом запорожских (черноморских) казаков — основателей станицы Старолеушковской. Малиновый цвет (пурпур) символизирует цветущую землю, верность, скромность, набожность.

Изображение голубя со свитком аллегорически указывает на то, станица Старолеушковская в XIX веке выполняла функции почтовой станции. Голубь — один из символов почтового сообщения. Голубь также символ миролюбия, дружбы и взаимопонимания.

Синий цвет (лазурь) символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления, а также аллегорически указывает на реку Челбас, вдоль которой расположены станица Старолеушковская и хутор Украинский.

Изображение пшеничных колосьев символизирует развитое сельское хозяйство, выращивание зерновых. Количество колосков аллегорически указывает на два населённых пункта в составе сельского поселения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, стабильности, процветания и прочности, подчёркивает плодородие и достаток Старолеушковского сельского поселения.

Примечания